Miejscowości w Polsce:
 Pomysk Mały
 Pomysk Wielki